Кубок Греції 2018-19 — 77-й розіграш Кубка Греції. Титул втретє поспіль здобув ПАОК.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/22 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/23 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/24 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/23 січня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 січня 2019

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/28 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/26 лютого 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/27 лютого 2019

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/25 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

Греція
Греція
2018 у грецькому спорті
2019 у грецькому спорті
2018—19